

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera

Nazionale
Ha esordito con la Nazionale namibiana il 4 luglio 2015 disputando l'incontro di qualificazione per il Campionato delle Nazioni Africane 2016 persa 2-1 contro lo .

È stato convocato per disputare la Coppa d'Africa 2019.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale namibiana